Dan en slechts dan als (in het Engels wel: iff), een logische relatie
 International Flavors and Fragrances, een multinational in geur- en smaakstoffen
 Identification friend or foe, een (militair) identificatie-systeem
 In Flanders Fields, een oorlogsgedicht van John McCrae
 In Flanders Fields Museum, een aan de Eerste Wereldoorlog gewijd museum in Ieper
 International Floorball Federation, de wereld floorball organisatie
 Interchange File Format, een bestandsformaat ontwikkeld door Electronic Arts en Commodore-Amiga in 1985